Les nom et prénoms de « Napoléon-Charles Bonaparte » peuvent désigner : 
 Napoléon-Charles Bonaparte (1802-1807), fils aîné de Louis Bonaparte, roi de Hollande et d’Hortense de Beauharnais ;
 Napoléon-Charles Bonaparte (1839-1899), neuvième enfant de Charles-Lucien Bonaparte et de Zénaïde Bonaparte.